Die Ewige Tabelle der WK League ist eine Rangliste aller Meisterschaftsspiele der südkoreanischen WK League seit ihrer Gründung 2009. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Von den 10 Mannschaften, die bislang in der Liga aktiv waren, haben Vier Mannschaft (Incheon Hyundai Steel Red Angels, Suwon FMC WFC, Seoul WFC und Boeun Sangmu WFC) an den bisherigen Spielzeiten teilgenommen.

Die Tabelle umfasst neben den aktuellen acht Erstligisten und zwei Vereine welche mittlerweile aufgelöst wurden.

Ewige Tabelle 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022 in der WK League. Die drittletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an. Die dritte Spalte (Jahre) gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein schon in der WK League gespielt hat.

 !! Liga 2022 !! class="unsortable" | Spielzeiten
 || data-sort-value="3" | WK League || 2009–
 || data-sort-value="4" | WK League || 2009–
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2009–2017*
 || data-sort-value="3" | WK League || 2011–
 || data-sort-value="2" | WK League || 2009–
 || data-sort-value="3" | WK League || 2011–
 || data-sort-value="3" | WK League || 2017–
 || data-sort-value="4" | WK League || 2009–
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2009–2012
 || data-sort-value="3" | WK League || 2018–
|}
Anmerkung:
 = Aufgrund eines Betrugsskandales wurde Icheon Daekyo WFC aufgelöst.
Stand: Saisonende 2021

Übersichtskarte 
Auf dieser Übersichtskarte werden alle Vereine der Ewigen Tabelle der WK League gezeigt.

Einzelnachweise 

Ewige Tabelle der WK League
WK League